El Torneig de New Haven 2012, oficialment conegut com a New Haven Open at Yale 2012, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins els Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 44a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 25 d'agost de 2012 al Connecticut Tennis Center de Yale, prop de New Haven, Connecticut, Estats Units.

La txeca Petra Kvitová va guanyar el segon títol de la temporada, mentre que la parella estatunidenca Liezel Huber i Lisa Raymond van aconseguir el cinquè títol de l'any.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 

 Web oficial 

2012
WTA Tour 2012